Mount Holly kan syfta på:

Geografi

USA 

 Mount Holly, North Carolina, ort, Gaston County, 
 Mount Holly, New Jersey, countyhuvudort, Burlington County, 
 Mount Holly, Vermont, ort, Vermont, Rutland County, 

Robotskapade USAförgreningar